Fondón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fondón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Fondón (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar